Владимир Владимирович Ким (род. 1956) — российский бард, выпускник Новосибирского Электротехнического Института.

Владимир Ким стоял у истоков фестиваля авторской песни «Струны души».

Биография 
Родился 24 ноября 1956 года.

Окончил Новосибирский электротехнический институт по специальности «инженер-электроник» (1983).

Работал в Сибири и Казахстане. Обслуживал станки с ЧПУ. Затем жил в Волгодонске Ростовской области.

В настоящее время живёт в станице Романовской. Преподает в школе компьютерную грамоту. Пишет песни на свои стихи.

Примечания

Ссылки 
 Ким Владимир Владимирович - биография 
 Ким Владимир Владимирович - песни 

Авторы-исполнители СССР
Авторы-исполнители России
Выпускники Новосибирского технического университета